Le canton de Belleville peut faire référence à trois divisions administratives françaises :
 le canton de Belleville-sur-Meuse (depuis 2015), une division du département de la Meuse ;
 le canton de Belleville (depuis 1790), une division du département du Rhône ;
 le canton de Belleville (1790-1801), une ancienne division du département de la Vendée.